Jméno Jan Klán má více nositelů:

 Jan Klán (letec) (1911–1986) – český válečný pilot
 Jan Klán (politik) (* 1982) – český politik